Веселов — русская фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Веселов, Авенир Александрович (род. 1926) — советский инженер-авиаконструктор, лауреат премии правительства Российской Федерации.
 
 Веселов, Александр Михайлович (1907—1969) — Герой Советского Союза.
 
 Веселов, Андрей Анатольевич (1974—2015) — российский хоккеист с мячом.
 Веселов, Артемий Николаевич (1906—1994) — советский педагог, доктор педагогических наук, ректор Курского педагогического института.
 Веселов, Артур Васильевич (род. 1937) — советский и российский дипломат.
 
 Веселов, Вадим Фёдорович (1931—1990) — советский композитор.
 
 Веселов, Виктор Анатольевич (род. 1968) — российский тренер по боксу.
 Веселов, Виталий Александрович (род. 1973) — российский футболист, нападающий.
 Веселов, Владимир Сергеевич (1907—1948) — генерал-майор.
 
 Веселов, Геннадий Николаевич (1905—1969) — советский живописец и график, художник-иллюстратор.
 Веселов, Георгий Петрович (род. 1929) — министр просвещения РСФСР.
 Веселов, Евгений Николаевич (род. 1954) — разработчик Лексикона — 1-го русского редактора для ПЭВМ.
 Веселов, Елпидифор Алексеевич (1910—2004) — советский биолог, ихтиолог.
 
 Веселов, Кирилл Владимирович (род. 1983) — российский спортсмен (спортивное ориентирование — лыжные дисциплины).
 Веселов, Михаил Алексеевич (1920—1989) — Герой Советского Союза.
 
 Веселов, Пётр Яковлевич (1904—1942) — марийский писатель, переводчик, корректор.
 Весёлов, Семён Михайлович (1919—1997) — советский партийный деятель.
 Веселов, Фёдор Васильевич (1920—1997) — марийский советский хозяйственный деятель, агроном.
 Веселов, Юрий Александрович (род. 1982) — российский спортсмен (санный спорт).

См. также 
 Веселово
 Веселовский

Примечания